Унсоим (устар. Ун-Соим) — название рек в Ханты-Мансийском автономном округе России:

 Унсоим (приток Ишъюгана)
 Унсоим (приток Лыхна)
 Унсоим (приток Помута)
 Унсоим (приток Сорумамни)
 Ун-Соим (приток Ай-Вош-Югана)